Le terme Fujian peut désigner :
 la province côtière de Fujian en Chine ;
 la province du Fujian à Taïwan ;
 le porte-avions  de la marine chinoise lancé en 2022.